Bedrossian ist der Familienname folgender Personen:

 Armen Bedrossian (* 1972), französischer Komponist
 Franck Bedrossian (* 1971), französischer Komponist
 Pascal Bedrossian (* 1974), französisch-armenischer Fußballspieler